A Copa da Finlândia de Futebol Feminino ou Naisten Cup é a uma competição feminina de futebol na Finlândia, de sistema eliminatório, criada desde 1981, é organizada pela Federação Finlandesa de Futebol.

Lista de Campeãs

Futebol da Finlândia
Competições de futebol feminino da Finlândia